Mississippi Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mississippi Township (Crittenden County, Arkansas)
 Mississippi Township (Desha County, Arkansas)
 Mississippi Township (Sebastian County, Arkansas)
 Mississippi Township (Illinois)
 Mississippi Township (Missouri)